Żabka - blaszka przybijana pod obcasem (rzadziej pod szpicem) buta w celu uniknięcia szybkiego ścierania, a tym samym przedłużenia czasu jego użytkowania. Element zanikającej sztuki szewskiej.

Akcesoria obuwnicze